GNF 1 (1977/1978) był 22. sezonem najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Maroku. Tytuł obroniła drużyna Wydad Casablanca.

System punktacji 
 Zwycięstwo: 3 pkt
 Remis: 2 pkt
 Porażka: 1 pkt

Tabela końcowa 

Kawkab Marrakech i Union Sidi Kacem awansowały do GNF 1.

Król strzelców 
16 goli – Chrif (Wydad Casablanca)

Zobacz też 
 GNF 1

Linki zewnętrzne 
 Site officiel de la Fédération Royale Marocaine de Football
 Championnat Du Maroc De Football Botola

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Maroku
1977 w piłce nożnej
1978 w piłce nożnej
1977 w Afryce
1978 w Afryce